

Patronyme 
 
 Jacques-Martin Hotteterre , dit « le Romain » (1673-1763), compositeur et flûtiste français ;
 Jean I Hotteterre (dit  le père) (ca. 1610-1691),  maître tourneur sur bois et facteur français d'instrument de musique de la famille des bois ;
 Jean II Hotteterre (dit frère aîné) (-), musicien et facteur français d'instrument de musique de la famille des bois ;
 :en:Jean Hotteterre (1677–1720), compositeur et musicien français.

Musique 
Famille Hotteterre, famille de tourneurs-facteurs d'instruments de musique originaire de la Couture.